Cherry Tree (Oklahoma), població de l'estat estatunidenc d'Oklahoma
 Cherry Tree (Pennsilvània), borough de l'estat estatunidenc de Pennsilvània